Crosbyana (podtytuł: 12 Favorite Songs From Bing Crosby’s Paramount Picture) – kompilacyjny album muzyczny wydany w 1941 roku przez Decca Records, składający się z płyt gramofonowych nagranych przez piosenkarza Binga Crosby'ego. Utwory te Crosby wykonał w filmach, takich jak: Mississippi, Tutaj jest moje serce, Two for Tonight oraz The Big Broadcast of 1936.

Lista utworów 
Utwory znalazły się na 6-płytowym, 78-obrotowym zestawie albumów, Decca Album DA-221.

płyta 1

płyta 2

płyta 3

płyta 4

płyta 5

płyta 6

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy muzyczne wydane w roku 1941
Albumy Decca Records